

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Taszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Taszewo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo